Make It Hot – EP di Megan Thee Stallion del 2017
 Make It Hot – singolo dei Major Lazer e Anitta del 2019